Retama de olor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Retama monosperma; o
 el nombre común de la planta Spartium.